Kurpiński:
 Karol Kazimierz Kurpiński
 Waldemar Kurpiński